Louis Couperus (1863-1923) – scrittore e poeta olandese
 Wietze Couperus (1942) – ex calciatore olandese